NK Aluminij is een Sloveense voetbalclub uit Kidričevo.

De club werd in 1946 opgericht en speelt in het Športni park Aluminij dat plaats biedt aan 2600 toeschouwers. In 1992 promoveerde de club naar de 3. Slovenska Nogometna Liga waar het in 1997 kampioen werd in de oostelijke groep. Sindsdien komt Aluminij uit in de 2. slovenska nogometna liga. In 2011 werd de club kampioen maar kreeg geen licentie om uit te komen in de 1. Slovenska Nogometna Liga. In 2012 herhaalde Aluminij deze prestatie en promoveerde deze keer wel. De club degradeerde echter direct weer. In 2016 werd de club vicekampioen in de op een na hoogste divisie en speelde in de play-off om promotie tegen Zavrč. Deze ging verloren, maar omdat Zavrč later geen licentie kreeg voor het volgende seizoen mocht de club toch promoveren.

Erelijst
2. slovenska nogometna liga
 kampioen in 2011, 20123. Slovenska Nogometna Liga oost
 kampioen in 1997
Sloveense beker
 finalist in 2002, 2018Joegoslavische deelrepubliek Slovenië
 kampioen in 1966

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

Bekende (oud-)spelers

Externe link
 Officiële Site

Aluminij
Kidričevo